Symfoni nr 1 kan syfta på verk av olika kompositörer:

Symfoni nr 1 (Barber) av Samuel Barber
Symfoni nr 1 (Beethoven) av Ludwig van Beethoven
Symfoni nr 1 (Bernstein) av Leonard Bernstein
Symfoni nr 1 (Brahms) (Op.68) av Johannes Brahms
Symfoni nr 1 (Havergal Brian) av Havergal Brian
Symfoni nr 1 (Bruckner) av Anton Bruckner
Symfoni nr 1 (Copland) av Aaron Copland
Symfoni nr 1 (Corigliano) av John Corigliano
Symfoni nr 1 (Diamond) av David Diamond
Symfoni nr 1 (Dvořák) av Antonín Dvořák
Symfoni nr 1 (Glass) av Philip Glass
Symfoni nr 1 (Haydn) av Joseph Haydn
Symfoni nr 1 (Lutosławski) av Witold Lutosławski
Symfoni nr 1 (Mahler) av Gustav Mahler
Symfoni nr 1 (WA Mozart) av Wolfgang Amadeus Mozart
Symfoni nr 1 (Penderecki) av Krzysztof Penderecki
Symfoni nr 1 (Prokofjev) av Sergej Prokofjev
Symfoni nr 1 (Rochberg) av George Rochberg
Symfoni nr 1 (Sjostakovitj) av Dmitrij Sjostakovitj
Symfoni nr 1 (Sibelius) av Jean Sibelius
Symfoni nr 1 (Walton) av William Walton
Symfoni nr 1 (Weill) av Kurt Weill
Symfoni nr 1 (Williams) av Ralph Vaughan Williams

Listor över symfonier